Adelheid van Schaumburg-Lippe (1821-1899)
Adelheid van Schaumburg-Lippe (1875-1971)